Интерес ( — „бити у“) може бити:
 Интерес (емоција) - позитивно обојен емоционални процес повезан са потребом да се научи нешто ново о објекту интереса, повећана пажње на њега.
 Власнички интерес - кључни концепт у основи осигурања.
 Национални интерес - објективно смишљени циљеви и циљеви националне државе у цјелини.
 Економски интерес - користи да опише активност подстицаја економских агената.